Gul'nara Samitova-Galkina – siepista e mezzofondista russa
 Ljubov' Galkina – tiratrice a segno russa
 Ljudmila Galkina – ex lunghista russa